Stříbrný vrch může být:

 Stříbrný vrch – přírodní památka na území Ralské pahorkatiny nacházející se na stejnojmenném vrchu v jihozápadní části okresu Česká Lípa
 Stříbrný vrch (Novohradské hory) (936 m) – vrch v Novohradských horách v okrese Český Krumlov
 Stříbrný vrch (Zákupská pahorkatina) (432 m) – vrch v podještědské části Ralské pahorkatiny na rozhraní okresů Česká Lípa a Liberec
 Stříbrný vrch (přírodní památka, okres Znojmo) – přírodní památka u obce Hostěradice v okrese Znojmo
 Stříbrný vrch (Nalžovické Podhájí) (476 m) – vrch a archeologická lokalita u obce Nalžovické Podhájí v okrese Příbram
 Stříbrný vrch (Javořická vrchovina) (760 m) – vrch v Javořické vrchovině u obce Kaliště, okres Jihlava

Podobné názvy 
 Stříbrný hřbet
 Stříbrný roh
 Stříbrná Hora